Ukrajinka () může znamenat:

 žena ukrajinské národnosti
 Lesja Ukrajinka (1871–1913) — nejznámější ukrajinská spisovatelka
 Ukrajinka (město) — město v Kyjevské oblasti na střední Ukrajině
 Ukrajinka (letecká základna) — vojenská základna na ruském dálném Východě

Dále nese tento název množství vesnic na Ukrajině a v Rusku.